Bahr je lahko:
 Hermann Bahr, avstrijski pisatelj (1863-1934)
 Bahr el Ghazal, več pomenov
 Iris Bahr, ameriška zdravnica in igralka
 Jason Bahr, ameriški skladatelj in pedagog